Den Namen Merkurbrunnen tragen Brunnen, die mit der Brunnenfigur des Merkur als Symbol des Handels und Wandels ausgestattet sind:

* Merkurbrunnen (Augsburg)
 Merkurbrunnen (Bamberg)
 Merkurbrunnen (Bielefeld)
 Merkurbrunnen (Brünn)
 Merkur-Brunnen (Hannover)
 Merkurbrunnen (Mannheim)
 Merkurbrunnen (Stuttgart)
 Merkurbrunnen (Frankfurt)